Пак Че Лок, другие варианты — Пак Че-Лок, Пак Челок (1 мая 1914 года, деревня Хактудон, Никольск-Уссурийский уезд, Приморская область, Приамурский край, Российская империя — ноябрь 1977 года, Вахшский район, Курган-Тюбинская область, Таджикская ССР) — председатель колхоза имени Микояна Нижне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родился в 1914 году в крестьянской семье в деревне Хактудок Никольск-Уссурийского уезда Приморской области. В 1936 году окончил 2-ой курс Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта. С марта 1937 года — бухгалтер Управления местной промышленности Спасского района Приморской области.

Осенью 1937 года депортирован на спецпоселение в Нижне-Чирчикский район Ташкентской области, Узбекская ССР. Трудился техником районного отделения Наркомхоза Узбекской ССР (1937), преподавателем средней школы в Солдатском (1938), техником-строителем районного земельного отдела (1938—1939), завхозом колхоза имени Будённого Нижне-Чирчикского района (1939—1941), техником районного коммунального хозяйства (1941), завхозом колхоза «Путь к коммунизму» Нижне-Чирчикского района (1941—1943), завхозом колхоза имени Ворошилова Нижне-Чирчикского района (1943—1944).

В 1944 году избран председателем колхоза «Трудовик» Нижне-Чирчикского района. В 1948 года трудился прорабом на строительстве ГЭС колхоза «Путь к коммунизму», Ташкентского канала, Фархадской и Бозсуйской ГЭС. В 1945 году вступил в ВКП(б).

В 1948 году избран председателем колхоза имени Микояна Нижне-Чирчикского района. За короткое время вывел колхоз в число передовых сельскохозяйственных предприятий Ташкентской области. В 1949 году колхоз сдал государству в среднем по 77 центнеров зеленцового стебля кенафа с площади 43 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 июня 1950 года «за получение высоких урожаев риса, хлопка и зеленцового стебля кенафа на поливных землях при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1949 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1950 года» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Руководил колхозом имени Микояна до 1953 года. В 1954 году назначен директором совхоза «Сырдарьинский» Сырдарьинского района Ташкентской области. В 1956 году возвратился в Нижне-Чирчикский район, где в последующие годы трудился в колхозе имени Свердлова Нижне-Чирчикского района, прорабом базы, председателем треста «Межколхозстройсовет» Аккурганского района.

С 1965 года проживал в Вахшском районе Курган-Тюбинской области Таджикской ССР, где трудился старшим инженером районного отдела капительного строительства, управляющим отделения совхоза «Вахш» (1965—1968), рядовым колхозником колхоза имени Ленина в городе Курган-Тюбе (1968—1970), рядовым колхозником колхоза «Ленинград» Вахшского района (1970—1971), старшим прорабом, начальником планово-технического отдела треста «Ремстройуправление» Вахшского района (1971—1977).

Скончался в ноябре 1977 года.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Пак Че Лок

Председатели колхозов
Герои Социалистического Труда колхоза имени Микояна Нижне-Чирчикского района